Comal – język programowania
 Hrabstwo Comal – hrabstwo w USA
 comal – naczynie
 Comal – polska spółka z branży transportu produktów naftowych

Zobacz też 
 Comala